El término empeine puede referirse a:

 el empeine del pie, la parte superior del pie;
 la enfermedad empeine, una enfermedad de la piel;
 el empeine del vientre
 el nombre común de la planta '''''Paeonia broteri.

Enlaces externos